Bár az olimpiai pontszámítás sohasem hivatalos, a játékok statisztikáival foglalkozók rendre elkészítik a nemzetek eredményeinek az éremtáblázatnál részletesebb rangsorát. Ilyenkor mindig az első hat helyezettet veszik figyelembe, az első helyezés 7, a második 5, a harmadik 4, a negyedik 3, az ötödik 2, a hatodik 1 pontot ér.

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 A 2006. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata

Pont